Hay varias óperas basadas en el mito de Medea. Las más habituales en el repertorio son:
 Médée, tragedia lírica de Marc-Antoine Charpentier (1693).
 Médée et Jason, tragedia lírica de Joseph François Salomon (1713). 
 Medée, ópera de Luigi Cherubini (1797).
 Medea in Corinta, ópera de Simon Mayr (1813).
 Medea, ópera de Saverio Mercadante (1851).
 Médée, ópera de Zdeněk Fibich (1865).
 Médée, ópera de Darius Milhaud (1939).
 Medea, ópera de Mikis Theodorakis.
 Freispruch für Medea, ópera de Rolf Liebermann.
 Medea, ópera de Gordon Kerry (1990-1992).
 Medeamaterial, ópera de Pascal Dusapin (1992).
 Midea (2), ópera de Oscar Strasnoy (2000).